La maison des Gouverneurs à Gustavia, en France.
 La maison des Gouverneurs à Saint-Denis, en France.
 La maison des Gouverneurs à Sorel-Tracy, au Canada.